

Astronomia 
Fowler – cratere lunare
2762 Fowler – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Fowler – città della Contea di Fresno, California
Fowler – città della Contea di Otero, Colorado
Fowler – capoluogo della Contea di Benton, Indiana
Fowler – città della Contea di Meade, Kansas
Fowler – villaggio della Contea di Clinton, Michigan
Fowler – città della Contea di St. Lawrence, New York

Persone 
Alfred Fowler – astronomo britannico
Calvin Fowler – cestista statunitense
Hal Fowler – giocatore di poker statunitense
James Fowler – calciatore scozzese
Martin Fowler – informatico britannico
Ralph Fowler – astronomo britannico
Robbie Fowler – calciatore inglese
William Alfred Fowler – astrofisico statunitense

Altro 
 Fowler flap – ipersostentatore a scorrimento